Antony Joly peut désigner :

 Antony Joly (1868-1935), homme politique français ;
 Antony Joly (1884-1959), homme politique français.

Voir aussi 

 Antoine Joly (1955-), homme politique français.